Benešová (homonymie)

Benešová  est la forme féminine du patronyme tchèque . C'est un nom porté par :
 Božena Benešová (1875-1936), femme de lettres tchécoslovaque
 Hana Benešová (1975-), athlète 
 Iveta Benešová (1983-), joueuse de tennis 
 Marie Benešová (1948-), femme politique